

Anni
56 – anno del I secolo d.C.
56 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
56 – numero naturale